Військово-прикладне семиборство — дисципліна військово-спортивних багатоборств, яка являє собою комплекс вправ із підтягування на перекладині, бігу на 100 м, плавання на 50 м, метання гранати Ф-1 на дальність, подолання смуги перешкод, стрільби з пневматичної гвинтівки або пневматичного пістолета, бігу на 3 км.

Змагання із військово-прикладного семиборства поділяються на особисті і особисто-командні.

До особистих належать змагання, у яких визначаються результати кожного учасника та зайняте ним місце.

До особисто-командних належать змагання, у яких результати окремих учасників команди підсумовуються в загальний результат з наступним визначенням зайнятих командами місць.

Характер змагань, а також умови заліку в кожному окремому випадку визначаються Положенням.

Результати учасників змагань визнаються дійсними в тому разі, якщо їх було показано на офіційних змаганнях.

До програми змагань з військово-прикладного семиборства входять:

 підтягування на перекладині
 біг на 100 м
 плавання на 50 м
 метання гранати Ф-1 на дальність;
 подолання смуги перешкод, загальна контрольна вправа (ЗКВ);
 стрільба з пневматичної гвинтівки або пневматичного пістолета;
 біг на 3 км.

Спортивні розряди та звання спортсмени отримують з військово-спортивних багатоборств — офіційно визнаного в Україні виду спорту, що входить до «Переліку видів спорту, що визнані в Україні» та є неоліпійським видом спорту. Всеукраїнська Федерація Військово-спортивних багатоборств має статус Національної.

Спортивні звання та розряди з Військово-спортивних багатоборств присвоюються відповідно до Наказу № 1305 Міністерства молоді та спорту України від 24.04.14  «Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту».

Багатоборства